Тукс (Тироль) () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац.  . Официальный код  —  70934.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Херман Эрлер.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля